Кауро (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика. Входит в состав кантона Тараво-Орнано. Округ коммуны — Аяччо.

Код INSEE коммуны — 2A085.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1289 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 827 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 588 были экономически активными, 239 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 588 активных работало 537 человек (286 мужчин и 251 женщина), безработных было 51 (20 мужчин и 31 женщина). Среди 239 неактивных 80 человек были учениками или студентами, 60 — пенсионерами, 99 были неактивными по другим причинам.

В 2008 году в коммуне насчитывалось 511 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживали 1289 человек, медиана доходов составляла 20 194 евро на одного человека.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Южная Корсика